La Tour UAP est un des anciens noms de la Tour First à Paris.
 La Tour UAP est une tour de Lyon.

Voir aussi